L'État mexicain du Yucatán comprend 106 municipios (improprement traduit par municipalités, équivalent aux communes ou cantons en France) ; sa capitale est Mérida.

Liste des municipalités et des codes INEGI associés 
Le code INEGI complet de la municipalité comprend le code de l'État - 31 - suivi du code de la municipalité. Exemple : Mérida = 31050. Chaque municipalité comprend plusieurs localités. Ainsi, pour le chef-lieu de la municipalité de Mérida, le code de la ville de Mérida : 310500001.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Municipalités du Mexique
 Yucatán

Liens externes 
 INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
 INEGI : México en Cifras
 INAFED Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México : Yucatán
 INEGI : Yucatán - División municipal
 SEDESOL - Catálogo de Localidades : Yucatán

Yucatan

pt:Mama (Iucatã)